Пико може да се отнася за:

 Пико – компания за производство на умалени модели влакове
 Пико- – десетична представка
 Пико - градчето и община в Италия, регион Лацио, провинция Фрозиноне
 Пико – жаргонен израз за наркотика метамфетамин